Jameson peut faire référence à :

Patronyme 
 Fredric Jameson (1934-), critique littéraire américain, théoricien du marxisme ;
 James Sligo Jameson (1856-1888), explorateur et naturaliste britannique ;
 Jenna Jameson (1974-), actrice pornographique américaine ;
 Jerry Jameson (1934- ), réalisateur et producteur américain ;
 Joan Jameson (1892-1953) artiste irlandaise ;
 John Franklin Jameson (1859-1937), historien américain, auteur et éditeur de journal ;
 Joyce Jameson (1932-1987), actrice américaine ;
 Louise Jameson (1951-), actrice de télévision anglaise ;
 Nick Jameson (1950-), acteur, réalisateur, scénariste, directeur de la photographie, producteur, monteur et compositeur américain ;
 Robert Jameson (1774-1854), naturaliste et minéralogiste écossais.

Personnage fictif 
 J. Jonah Jameson, un personnage de comics lié à Spider-Man,
 John Jameson, fils du précédent, est un personnage de comics lié à Spider-Man;

Société 
 John Jameson & Son, le nom d'un Whiskey irlandais.

Musique 
 Jameson, est le nom d'un groupe américain de groove metal

Toponyme 

 Jameson, un village du comté de Daviess, dans le Missouri, aux États-Unis.

Voir aussi